Jedrzejczak bzw. Jędrzejczak ist der Familienname folgender Personen:
 Danuta Dworakowska-Jedrzejczak (* 1928), polnische Pianistin und Musikpädagogin, siehe Danuta Dworakowska
 Maryan Jedrzejczak (1923–2005), französischer Fußballspieler und -trainer
 Otylia Jędrzejczak (* 1983), polnische Schwimmerin